Body Bags est le titre anglais de Petits cauchemars avant la nuit, un téléfilm composé de trois sketches réalisés par John Carpenter et Tobe Hooper en 1993

 Body Bags est une série de bande dessinée.